

Sigle 
 Oxy Acetylene Welding – saldatura ossiacetilenica

Codici 
 OAW – codice vettore ICAO di Helvetic Airways